Нева
 Нева —річка в Росії, з'єднує Ладозьке озеро з Фінською затокою Балтійського моря
 Нева (Мазендеран) — село в Ірані, у дегестані Бала-Ларіджан, у бахші Ларіджан, шагрестані Амоль остану Мазендеран
 Нева (станція) — товарна залізнична станція в Невському районі Санкт-Петербурга
 Нева (журнал) — російський літературний журнал
 Нева (шлюп) — шлюп

Див. також 

 Ніва
 Нова